Il doppio  del Trofeo Paolo Corazzi 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank e Dušan Vemić non hanno difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Colin Fleming e Ken Skupski hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Daniele Bracciali e Alessandro Motti.

Teste di serie 

 Dušan Karol /  David Martin (primo turno)
 Jamie Delgado /  Rogier Wassen (semifinali)

 Tomasz Bednarek /  Dawid Olejniczak (primo turno) 
 Frederik Nielsen /  Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Trofeo Paolo Corazzi 2009